

Géographie  
 Grube est une municipalité de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, dans le Schleswig-Holstein en Allemagne.

Patronyme 
 Adolph Grube (1812-1880), est un zoologiste prussien.
 Nikolai Grube (né en 1962), est un ethnologue allemand spécialiste des Mayas.
 Rüdiger Grube (né en 1951), est un homme d'affaires allemand.
 Wilhelm Grube (1855-1908), est un orientaliste allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand